Разнатовский — фамилия:

 Разнатовский, Иван Митрофанович (1912—1988) — советский украинский учёный-правовед.
 Разнатовский, Константин Игоревич (род. 1954) — советский и российский учёный-медик.

См. также 
 Рознатовский